O futebol no Kuwait é regulamentado pela Associação de Futebol do Kuwait (), fundada em 1952.

Torneios

Nacionais 
 Kuwaiti Premier League
 Kuwait Emir Cup
 Kuwait Crown Prince Cup
 Kuwait Federation Cup

Torneios sediados no Kuwait 
 Copa das Nações do Golfo 1974
 Copa da Ásia de 1980
 Copa das Nações do Golfo 1990
 Copa das Nações do Golfo 2003

Títulos 
 1 Campeão da Copa da Ásia de 1980
 2 Campeão da World Military Cup (Qatar 1981, Kuwait 1983)

Clubes de futebol no Kuwait 
 Al Arabi
 Al Fahaheel
 Al Jahra
 Al Kuwait
 Al Naser
 Al Salmiya
 Al Shabab
 Al Qadsia
 Al Yarmouk
 Kazma
 Khaitan
 Sulaibikhat
 Sahel
 Tadamon

Ligações externas 
 
 
 
 

Futebol do Kuwait